The Headmasters (computerspel): een videospel uit het Transformers-franchise.
Headmaster (Transformers): een ras van robots uit het Transformers-franchise.
Transformers: The Headmasters, een animatieserie uit het Transformers-franchise.
The Transformers: Headmasters, een stripserie uit het Transformers-franchise.